Bachmanniomyces är ett släkte av lavar. Bachmanniomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bachmanniomyces